Саксі́-Бурдо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 125 км на захід від Діжона, 26 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 310,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саксі-Бурдон на сайті французького Національного інституту географії
 Саксі-Бурдон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саксі-Бурдон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саксі-Бурдон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр